Tsimba ist der Familienname folgender Personen:

 Djena Tsimba (* 1989), französische Schauspielerin
 Freddy Tsimba (* 1967), kongolesischer Bildhauer
 Kennedy Tsimba (* 1974), simbabwischer Rugby-Union-Spieler
 Richard Tsimba (1965–2000), simbabwischer Rugby-Union-Spieler